Виктор Владимирович Веретенников (род. 18 октября 1949,  Развильное, Ростовская область, СССР) — советский тяжелоатлет, двукратный чемпион СССР (1979, 1980), серебряный призёр чемпионата мира (1979), рекордсмен мира (1980) в легчайшем весе. Мастер спорта СССР международного класса (1978).

Биография 
Виктор Веретенников родился 18 октября 1949 года в селе Развильное Ростовской области. В юности увлекался акробатикой, имел разряд кандидата в мастера спорта по этому виду спорта. В 1967 году поступил в Волгоградский государственный  институт физической культуры, где в возрасте 19 лет начал заниматься тяжёлой атлетикой под руководством Алексея Павленко. С 1977 года с ним работал Анатолий Моргасов.
 
Наиболее значимых достижений добивался во второй половине 1970-х годов. В 1979 году выиграл чемпионат СССР и был включён в состав сборной страны для участия в чемпионате мира в Салониках. На этом турнире в упорной борьбе с болгарским атлетом Антоном Коджабашевым завоевал золотую медаль в толчке и серебряную награду по сумме упражнений. В марте 1980 года на соревнованиях «День рекордов» в Подольске установил мировой рекорд в сумме двоеборья (270 кг), а в мае того же года защитил титул чемпиона СССР. Несмотря на эти успехи тренерский штаб сборной СССР не включил Виктора Веретенникова в число участников Олимпийских игр в Москве.

В 1981 году завершил свою спортивную карьеру. В 1983—1985 годах занимался тренерской деятельностью в спортивном обществе «Динамо». С 1985 года работает преподавателем физической культуры в средней общеобразовательной школе №6 города Волгограда. В 2008 году был лауреатом конкурса учителей общеобразовательных учреждений на соискание премии губернатора Волгоградской области.

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 Профиль на сайте Lift Up
 Как Веретенников тяжелоатлетом стал

Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике